Galstyan - transcrit en graphie française Galstian - est un patronyme arménien, porté notamment par :

Patronyme
Arsen Galstyan (né en 1989), judoka russe
Hambartsoum Galstian (1955-1994), homme politique arménien, maire de la capitale Erevan de 1990 à 1992
 (né en 1977), lutteur gréco-romain arménien
 (né en 1969), réalisateur de film arménien
Katya Galstyan (née en 1993), skieuse cross-country arménienne
 (née en 1962), femme politique arménienne
 (née en 1961), joueur arménien de football
 (née en 1996), lutteur olympique arménien
 (1941-2021), danseur de ballet arménien
Vruir Galstyan (1924-1996), peintre arménien
 (1902-?), homme politique arménien soviétique

Homonymie de patronyme
Patronyme arménien